Geel steht für:

 Geel, Ort in Belgien
 Geel, Ortsteil von Brodersby-Goltoft, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Geel ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Geel (1789–1862), niederländischer Klassischer Philologe, Literat und Bibliothekar

 Leandri Geel (* 1997), südafrikanische Leichtathletin
 Oene van Geel (* 1973), niederländischer Violinist und Perkussionist
 Peet Geel (* 1929), niederländischer Fußballspieler
 Pierre Corneille van Geel (auch Petrus Cornelius van Geel; 1796–1837), belgischer Priester, Polemiker und Botaniker
 Pieter van Geel (* 1951), niederländischer Politiker (CDA)

Siehe auch:
 Gehl
 Gel, Dispersion